San Pietro in Campo ima više značenja:
 San Pietro in Campo, Belluno
 San Pietro in Campo, Lucca